Indian Open (golf),  een golftoernooi in India
 Indian Open (snooker), een snookertoernooi in India
 Indian Open (badminton), een badmintontoernooi in India
 Indian Open (tafeltennis), een tafeltennistoernooi in India
 Indian Open (tennis), een tennistoernooi in India